Miejscowości w USA:
 Wyndmere – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Wyndmere (ang. Wyndmere Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland